Трамбулина се може односити на:

 Трамбулина, спортски реквизит
 Трамбулина (спорт), дисциплина у гимнастици